Кубок шести наций 2000 () — первый по счёту Кубок шести наций после того как была добавлена сборная Италии. В турнире приняли участие национальные команды Англии, Франции, Ирландии, Италии, Шотландии и Уэльса. Кубок выиграла Сборная Англии, это стало её 23-им титулом.

Участники

Результаты

Таблица соревнования

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

5-я неделя

Ссылки 
 Кубок шести наций 2000 на сайте ESPN
 Официальный сайт Кубка шести наций

Кубок шести наций